American Dream est une expression anglaise qui se traduit par rêve américain.

Cinéma et télévision 

 American Dream, une série télévisée américaine diffusée en 1981 ;
 American Dream, un film documentaire américain réalisé par Barbara Kopple en 1990 ;
 American Dream, un thriller policier américain réalisé par Janusz Kamiński, sorti en 2021.

Album 

 American Dream, un album de Crosby, Stills, Nash and Young sorti en 1988.

 The American Dream, un album de Mike Jones sorti en 2007.

Autre 
 American Dream Miami, un projet de centre commercial